Губиделников може да се отнася за:
 Георги Губиделников (1859 – 1938), български банкер
 Георги Губиделников – син (1885 – 1952), български банкер
 Тодор Губиделников (1889 – 1959), български предприемач